Войны Джучидов и Хулагуидов — междоусобный конфликт внутри Монгольской империи в XIII—XIV веках за контроль над кавказскими землями.

Предпосылки 
Со времён начала монгольских завоеваний Арран и Ширван неоднократно подвергались опустошительным набегам со стороны ордынцев. По завещанию Чингисхана (1220-х гг.) в Улус Джучи должны были войти все земли от Семиречья, Хорезма, Саксина и Булгара до Дербента и «тех мест, куда достигнут копыта монгольских коней…». Аль-Омари сообщал, что по завещанию Чингисхана к Улусу Джучи должны быть присоединены Арран, Тебриз, Хамадан и Мерага. Он же указал, что Дербент и Баку с областью Ширван входят в состав Улуса Джучи. По сообщению Аль-Фората, улусу Джучи принадлежали земли вокруг Дербента. Претендовать на Закавказье и Иран Джучидам позволяла одна из норм монгольского обычного права: присоединить земли, «куда достигнут копыта монгольских коней» [Тизенгаузен]. Долгое время эти области были наделены некоторой автономией и управлялись специально назначаемыми наместниками великого хана, из-за чего создавалось впечатление, что данные земли не закреплены за конкретным властителем. Ещё до образования государства Хулагуидов войска Джучидов делали набеги на эти территории и считали, что они входят в состав их владений; в 1254 году хан Бату даже отправил сюда своего родственника для проведения переписи населения.

Когда Хулагу отправился завоёвывать Ближний Восток, в его войсках наряду с войсками других чингизидов были и отряды Джучидов. В обмен на военную помощь Хулагу был обязан присылать Джучидам треть доходов с завоёванных территорий. В 1258 году войска Хулагу уничтожили Багдадский халифат и казнили последнего халифа. Встревоженный успехами монголов египетский султан предложил Берке, возглавившему после смерти Бату улус Джучи, военно-политический союз, но тот не отреагировал на предложение. Однако в 1262 году Берке потребовал от Хулагу причитающуюся ему «часть тех стран, которые он (Хулагу) завоевал, и тех денег да пленных, что он захватил, как это у них был обычай. Тот убил послов его». Тогда Берке сам предложил египетскому султану начать совместные действия против Хулагу. В качестве оправдания своих действий Берке, будучи мусульманином, выдвинул религиозные мотивы: «Он (Хулагу) разрушил все города мусульман, свергнул все дома мусульманских царей, не различал друзей и врагов и без совета с родичами уничтожил халифа. Ежели господь извечный поможет, я взыщу с него за кровь невинных».

Ход конфликта

Кампания 1262 года 

В августе 1262 года со стороны Дербента под командованием Ногая в Ширван вторглась 30-тысячная армия. В районе Шемахи он разгромил передовые отряды Хулагуидов, однако вскоре подошли свежие силы Хулагу, и 14 ноября 1262 года несколько севернее Шемахи, у Шаберана, войско Ногая было разгромлено, а сам он бежал. В начале декабря основные силы во главе с самим Хулагу выступили в поход и направились к Дербенту. Схватка за эту ключевую крепость длилась весь день 8 декабря, после чего джучидские войска отступили, оставив город в руках врага. Переправившись через Терек, хулагуидская армия захватила лагерь и обозы войск Ногая. В результате ответного удара 13 января 1263 года, который возглавил сам Берке, Хулагуиды потерпели жестокий разгром в бою, длившемся «от зари до конца дня» на берегу Терека, причём при их отступлении множество воинов погибло, провалившись сквозь тонкий лёд в реку. Войска Джучидов, преследуя отступающих, освободили Дербент и, углубившись недалеко на территорию Ширвана, вернулись назад.

После окончания военных действий обе стороны стали проводить более основательную подготовку дальнейшей войны. Хулагу казнил всех находившихся в его владениях золотоордынских купцов, конфисковав их имущество, а Берке не замедлил поступить так же с иранскими; эти действия ещё более обострили отношения между двумя сторонами.

Кампания 1265 года 
В 1265 году, когда умер Хулагу и на престол государства Хулагуидов взошёл его сын Абака-хан, Ногай выступил в новый поход. Встреча армий произошла на левобережье реки Куры у реки Аксу в разгар лета, победа осталась за войсками Хулагуидов, потрепанные отряды раненого Ногая отступили на север, к Шемахе. Когда подошли основные силы обеих сторон, армии противников разместились по обеим сторонам Куры, «построили лагери кольцом и стали стрелять друг в друга стрелами». После 14-дневного противостояния Берке решил переправиться на правый берег реки в другом месте и двинулся в направлении к Тбилиси. Во время этого перехода он заболел и умер.

Длительное отсутствие боевых действий 
Когда после смерти хана Берке войско Джучидов вернулось домой, ильхан Персии Абака решил обезопасить себя от неожиданных вторжений с севера возведением укреплённой линии вдоль левобережья Куры. После 1265 года источники длительное время не сообщают о каких-либо столкновениях между соседями.

Набег 1290 года 
В последний год правления Тула-Буги войска пяти золотоордынских военачальников численностью в один тумен предприняли попытку вторжения в области к югу от Дербента. По источникам создаётся впечатление, что войско состояло из собственных дружин пяти военачальников и организованный поход не имел значения государственной акции. Сообщение о нападении с севера ильхан Аргун получил 26 марта 1290 года, после чего в район боевых действий немедленно были направлены хулагуидские войска. Однако в ставку ильхана продолжали поступать «вести о смятении, чинимом врагом», в результате сам Аргун, находившийся в Муганской степи, вынужден был прервать свой очередной медовый месяц и двинуться в сторону Дербента. Хулагуиды обратили в бегство золотоордынские отряды, убив и захватив в плен несколько важных военачальников. Несмотря на то, что отражение набега не потребовало особого труда, ильхан Аргун «через вестников разослал сообщение об этой победе во все стороны».

Второй период без боевых действий 
После нескольких взаимонападений в XIII веке обе стороны создали специальную охрану Дербентского прохода, главной целью которого были не только оборонительные функции, но и ещё в предупреждении о приближании врага. Застава Золотой Орды располагалась в Дербенте, в отличие от хулагуидской, находящейся к югу от него (Дербанта).

1319—1336 годы 
Зимой 1318—1319 годов золотоордынский хан Узбек, пройдя через Дербент, неожиданно появился в Ширване. Не встречая сопротивления, его войско продвинулось до реки Пирсагат, где на несколько дней остановилось в районе Пир-Хусейна, откуда двинулось далее на юг к берегу Куры. Однако переправиться через неё войскам Узбека не удалось, так как на противоположном берегу начали концентрироваться силы Хулагуидов. Ни одна из армий не рискнула переправиться, и после длившейся несколько дней перестрелки из луков золотоордынские войска повернули назад, уйдя за Дербент.

Ответный удар был нанесён в 1325 году, когда отряды Хулагуидов, пройдя Дербент, приблизились к Тереку. Далее на север они не рискнули углубляться, ограничившись разорением и грабежом районов между Тереком и горами.

Осенью 1335 года ильхан Абу-Саид собрал силы для нанесения упреждающего удара по владениям Узбека, но по дороге он умер в Арране, и поход не состоялся. Узбек же не отказался от своих намерений, и в следующем году его войска через Дербент вышли к Куре, где на противоположном берегу их уже ждала хулагуидская армия. Противостояние вновь сопровождалось перестрелкой через реку и закончилось отступлением золотоордынских сил за Дербент.

Походы Джанибека 

Последний хан из династии Хулагу умер в 1336 года, причина межгосударственной вражды фактичеси превратилось в по-разному излагаемую легенду, однако военные действия продолжались. Армия преемника Узбека — Джанибека в 1358 году сквозь Дербент подошла к реке Куре, переправившись через неё войска вскоре появились в Ардебиле. Правитель Ирана Мелик Ашерф не смог организовать сопротивление, поэтому не прилагая много усилий войска Золотой Орды продвигались всё дальше, они заняли Сераб, Уждан, а позже и столицу страны — Тебриз. Закончив операцию, Джанибек вернулся обратно, поставив на пост наместника завоёванных земель своего сына Бердибека. Под властью Джучидов оказались: Азербайджан, Ширван и Арран, однако плоды победы были быстро утрачены, так как сын Джанибека вернулся в Сарай ал-Джедид, вступив в борьбу за золотоордынский престол, так как ему сообщили о болезни отца.

Итоги 
С уходом Бердибека окончилось золотоордынское владычество над Азербайджаном. Следующее столкновение за обладание им случилось уже между Тохтамышем и Тимуром.

Источники 
 В. Егоров «Историческая география Золотой Орды. Военно-политическая география Золотой Орды»

Монгольские завоевания
Войны государства Хулагуидов
Войны Золотой Орды